Nom commun constitué des racines grec Ἐπι (épi) (« sur, au-dessus »)  et σημα (sêma) (« signe »)
 l'épisème est un symbole de musique.
 l'épisème est un dessin sur un bouclier.
 l'épisème est un symbole grec pour la numération écrite de chiffre.